Attitude ist der Name:

 eines Albums der norwegischen Band Susperia, siehe Attitude (Album)
 einer britischen Zeitschrift, siehe Attitude (Zeitschrift)
 von  Attitude – The Roir Sessions, die Wiederveröffentlichung des Albums Bad Brains (Album) von der gleichnamigen Band

Siehe auch:

 Attitüde (Eindeutschung): mehrere Bedeutungen